Washington County är namnet på 30 countyn och en parish i USA, alla namngivna efter George Washington. Det är det vanligaste namnet för ett county i USA.

Existerande countyn 

 Washington County, Alabama
 Washington County, Arkansas
 Washington County, Colorado
 Washington County, Florida
 Washington County, Georgia
 Washington County, Idaho
 Washington County, Illinois
 Washington County, Indiana
 Washington County, Iowa
 Washington County, Kansas
 Washington County, Kentucky
 Washington County, Maryland
 Washington County, Maine
 Washington County, Minnesota
 Washington County, Missouri
 Washington County, Mississippi
 Washington County, Nebraska
 Washington County, New York
 Washington County, North Carolina
 Washington County, Ohio
 Washington County, Oklahoma
 Washington County, Oregon
 Washington County, Pennsylvania
 Washington County, Rhode Island
 Washington County, Tennessee
 Washington County, Texas
 Washington County, Utah
 Washington County, Virginia
 Washington County, Vermont
 Washington County, Wisconsin

Ej existerande countyn 
 Washington County, tidigare county i South Dakota (1883-1943) som slogs samman med Jackson County, South Dakota, Pennington County, South Dakota och Shannon County, South Dakota
 Washington County, District of Columbia (historisk indelning, avskaffad 1871)

Övrigt 
 Washington County (musikalbum), ett musikalbum av Arlo Guthrie från 1970

Se även 
 Washington Parish